Нова-Бжезница () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Паенченский повят, Лодзинское воеводство. Население — 5057 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Дубидзе
 Дубидзе-Колёня
 Дворшовице-Косцельне
 Дворшовице-Косцельне-Колёня
 Константынув
 Круплин-Радомщаньски
 Кузница
 Лонжек
 Нова-Бжезница
 Прусицко
 Стара-Бжезница
 Тшебца
 Важне-Млыны
 Вулька-Прусицка
 Гойсц

Соседние гмины 
 Гмина Крушина
 Гмина Ладзице
 Гмина Медзьно
 Гмина Мыканув
 Гмина Пайенчно
 Гмина Попув
 Гмина Стшельце-Вельке

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства